Fodor András
 Fodor András (1929–1997) Kossuth-díjas költő, esszéíró
 Fodor András (1940–) biológus, genetikus
 Fodor András (1986–) labdarúgó (Tuzsér, Kisvárda)
hasonló nevűek
 Lugosi Fodor András (?–1859) orvos
 Fodor András Attila (1940–) állatorvos, külkereskedő, politikus (MDF)